La palabra Kir puede referirse a:

 Ivan Petrovich Kirilov (abreviado Kir), botánico y explorador ruso.
 Aeropuerto de Kerry (abreviado KIR) aeropuerto irlandés.
 Kir (cóctel), cóctel francés.